Rossanesi – abitanti di Corigliano-Rossano
Rossanesi – abitanti di Piragineti
Rossanesi – abitanti di Rossana (Italia)
Rossanesi – abitanti di Rossano (Corigliano-Rossano)
Rossanesi – abitanti di Rossano Veneto